João Cunha (Rio de Janeiro, 1976. május 27. –) amerikai-brazil brazil dzsúdzsucu-harcos. Kezdetben brazil versenyekben vett részt, de aztán Amerikába költözött, itt harcol.

Jegyzetek

Források 
Adatok róla

1976-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Rio de Janeiró-iak
Élő személyek